Пересъёмка:
 В фотографии и полиграфии — синоним репродуцирования.
 Съёмка с экрана — копирование кинематографического изображения с помощью кино- и видеосъёмочного оборудования.
 В кинопроизводстве — повторные, как правило неплановые работы съёмочной группы по созданию кинематографического изображения фильма или его части.